Shadowside может означать:

 Shadowside — бразильская хэви-метал группа
 Shadowside — сингл норвежской синти-поп группы a-ha